Раджпу́ты (: сыновья раджей) — этно-сословная группа в составе варны кшатриев в Пакистане и северной Индии. 

Общая численность — 17 млн человек.

Территория расселения
Земли раджпутов расположены на северо-западе Индии и первоначально назывались Раджпутана. Впоследствии в ХХ веке были реорганизованы в Раджастхан. На этой территории к востоку от реки Инд располагается пустыня Тар. Раджпуты также проживают на приграничных территориях Индии и Пакистана, а также в штатах Пенджаб и Махараштра. Основателем династии кашмирских махараджей был раджпут Гулаб Сингх.

Религия
Исповедуют индуизм (исторически они были его защитниками в эпоху раннего средневековья), а также ислам и сикхизм. По индуистским представлениям раджпуты считали себя наследниками ведических кшатриев и их удел заключался в воинском служении. Сражаться необходимо было честно и храбро, а смерть на поле сражения считалась почетной, после чего раджпут попадает в небесное царство Индры к апсарам. Раджпутский идеал воина («vir») сливался с образом шиваистского аскета. Воину нельзя было заниматься земледелием. Месть считалась достойным поводом для начала военных действий.

Происхождение
Согласно легендарной истории Индии, многие раджпутские роды ведут своё начало от Солнечной династии . Среди них различаются три главные ветви:
 династия Грахилот, или , делящаяся на 24 ветви, или «сакха». Представителями этого рода являются раджи Удаяпура;
 династия , ведущая своё начало от Куши, второго сына Рамы, и делящаяся также на 24 ветви. К ней принадлежат , или Марварские, раджи;
 от Куши ведёт свое происхождение род , разделяющийся на 12 «котри», или домов. К нему принадлежат джайпурские раджи.
Этническое происхождение раджпутов Индии до сих пор точно не установлено. Существует западноевропейская версия, что по происхождению они восходят преимущественно к сакам, юэчжи, эфталитам и гурджарам, переселившимся в Индию из Центральной Азии в период между началом I и VI веками. Также интересна индийская версия, утверждающая, что раджпуты жили в Северной Индии и носили название «кшатрии» (воины), а название «раджпуты» приобрели в период раннего Средневековья.

Язык 
Разнообразие мест проживания раджпутов сыграло свою роль в использовании ими различных языков и диалектов. В зависимости от района проживания они говорят на языках хинди, раджастхани, панджаби, синдхи, гуджарати.

История 
Территорию расселения раджпутов в начале нашей эры последовательно заселяли скифы (Индо-скифское царство, Западные Кшатрапы), юэчжи (кушаны, тохары) и эфталиты. Под воздействием правителей Мальвы конгломерат этих воинственных кочевников принял индуизм. 

С VII по XII век в Индии был "раджпутский период". Раджпутские князья правили даже в Непале и Ассаме.

Начиная с IX века известные своей воинственностью раджпуты клана Пратихара играли ведущую роль в политической жизни Северной Индии. Одним из препятствий на пути исламизации Индии были островки раджпутской государственности в труднодоступных пустынях Раджастхана и джунглях Центральной Индии. В случае нападения врага, когда ситуация казалась безвыходной, раджпуты практиковали массовое самоубийство — джаухар. 

В начале XIV века делийские султаны династии Халджи предприняли попытку подавить сопротивление раджпутов, однако со временем раджпутское государство оправилось от нанесённого ему удара и стало притязать на роль объединителя всей Северной Индии.

После поражения от Бабура в битве при Кхануа (1527) и захвата раджпутских твердынь войсками его внука Акбара (1568-69) все раджпутские феодалы (за исключением правителей Мевара) поступили на военную службу к Великим Моголам в обмен на сохранение автономии в составе их империи.

Однако, нетерпимая к иноверцам политика султана Аурангзеба (насильственные обращения в ислам, возврат взимания джизьи, налог на индуистские паломничества, запрет на строительство храмов, превращение существующих в мечети, дискриминация и выдавливание индусов из торговли и госслужбы, и проч.), вызвала многочисленные восстания раджпутов, которые стали одной из основных причин ослабления и заката Могольской империи.

В начале XIX века раджпуты заключили договор с одержавшими верх британцами, соглашаясь с британским суверенитетом в обмен на местную автономию и защиту от набегов. В 1817—1818 годах британское правительство заключило серию договоров почти со всеми раджпутскими державами. Так началось британское правление над территорией, называемой тогда Раджпутана.

Быт 
Исторически раджпуты относились к касте воинов (кшатрии). Традиционное занятие сельских жителей — орошаемое пашенное земледелие. Традиционные ремёсла — окраска тканей, ювелирное дело, резьба по камню и слоновой кости, искусство миниатюры, обработка металла. Многие раджастанцы заняты в горнорудной, текстильной, цементной промышленности, строительстве, переработке сельскохозяйственного сырья.

Наряд
Внешний облик мужчины раджпута включал в себя длинные усы, тюрбан и халат.

Социальная организация
Раджпутские кланы (кхампы) образуют родовые сообщества кулы, коих около ста. Лидером клана является раджа. Исторические правители регионов назывались махараджа (большой раджа). Кланы состоят из семей.

Военное искусство
Армия раджпутов состояла из пехотинцев, всадников и боевых слонов. Боевым искусствам обучали с детства. В рукопашной схватке позволено было использовать кинжалы-катары, ногти и специальные порошки. Помимо традиционных видов холодного оружия (копье, меч-тальвар, меч-кханда, стрелы), они использовали чакры.

См. также 
 Нарендра Лакшми

Примечания

Литература

Ссылки 
 История Индии: раджпуты в Индии , , , , .

Индоарийские народы
Народы Индии
Народы Пакистана